Wilhelm Schupp ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Schupp (Politiker) (1828–1909), deutscher Beamter und Politiker (NLP)
 Wilhelm Schupp (Sänger) (1947–2015), österreichischer Opernsänger (Tenor), Regisseur und Intendant